Osoby:
 Markus Diekhoff – niemiecki polityk
 Marlen Diekhoff – niemiecka aktorka

Zobacz też:
 Dieckhoff
 Diekhof